Дністрянський — українське прізвище. Жіночий відповідник — Дністрянська.

 Дністрянська Софія Львівна — піаністка, педагог.
 Дністрянський Мирослав Степанович — український науковець в галузі політичної географії та геополітики.
 Дністрянський Северин — український педагог, доктор філософії.
 Дністрянський Станіслав Северинович — український вчений-правник і політичний діяч, автор проекту Конституції ЗУНР.

Українські прізвища